Юная Мисс США 2004 () — 22-й национальный конкурс красоты, проводился в , Палм-Спрингс, Калифорния. Победительницей стала Шелли Хенниг, представительница штата Луизиана.

Результат

Места

Специальные награды

Участницы

Участие в других конкурсах красоты 
 Карисса Келли, штат  — Мисс Канзас 2011
 , штат  — Мисс Миссури 2006
 Николь Уайт, штат  — Мисс Округ Колумбия 2009
 Анастагиа Пьер, штат  — Мисс Флорида 2009 и Мисс Багамские острова Вселенная 2011.
 Кортни Холл, штат  — Мисс Индиана 2009
 Джессика МакРэйни, штат  — Мисс Миссисипи 2009
 Миган Уинингс, штат  — Мисс Небраска 2009
 Элен Салас, штат  — Мисс Невада 2007 (4-я Вице Мисс), получила титул «Мисс Невада» после того, как  была снята из-за спорного прошлого.
 Маген Эллис, штат  — Мисс Техас 2007 (Топ 10)

Судьи 
 
 Рэйчел Бостон
 Алиша Дэвис
 Джон Ферритер
 Шона Гэмбилл
 
 Кэрайл Нэйбер
 
 Элисон Суини
 Хорхе Рамон

См. также 
 Мисс США 2004
 Мисс Америка 2004

Ссылки 
 Официальный сайт «Юная Мисс США»

Юная мисс США
2004 год в Калифорнии
События 6 августа
Август 2004 года